Alan John Scarfe (1946-), un acteur, metteur en scène et auteur canadien ;
  (1950-), un évêque américain.